Souvent prononcé [], la prononciation correcte serait [].

Patronyme
 Jean Suffren (1571-1641) est un prédicateur jésuite français.
 Louis-Jérôme de Suffren (1721-1796), prélat français.
 Pierre André de Suffren, dit « le Bailli de Suffren » (1729-1788), frère du précédent, est un amiral français.
 Pierre Marie de Suffren de Saint-Tropez (1753-1821), neveu des précédents, est un général et homme politique français.

Voies 
 les rues Bailli-de-Suffren et Saint-Suffren sont des voies respectivement dans les 1 et  de Marseille.
 l'avenue de Suffren est une voie dans les 7 et  de Paris.
 la rue Suffren est une rue du centre ville de Nantes.
 la rue Suffren est une rue de la ville blanche de Pondichéry en Inde.

Navires 
 Quatre  ont existé dans la marine française.
 Huit navires de la Marine de guerre française ont porté le nom de Suffren, en l'honneur du bailli de Suffren :
 un vaisseau de ligne de 74 canons (1791-1794), renommé le Redoutable en 1794, qui participa à la bataille de Trafalgar ;
 un vaisseau de ligne de 74 canons (1801-1815) ;
 un vaisseau de ligne de 90 canons (1824-1865) ;
 une frégate armée (1866-1897) ;
 un cuirassé, le  (1899-1916) ;
 un croiseur, le  (1926-1963) ;
 une frégate lance-missile, le  (1968-2008) ;
 un sous-marin nucléaire d'attaque (SNA), le Suffren.

Divers 
 La Tour Suffren, un ouvrage fortifié datant du  situé à Saint-Tropez.

Références 

Nom de bateau de la Marine française